Ramazan – variante del nome proprio di persona Ramadan
Ramazan – villaggio del distretto di Abşeron, Azerbaigian
Rămăzan – villaggio nel comune di Rîșcani (Moldavia)

Pagine correlate
Ramadan (disambigua)